Il Collio Goriziano Ribolla o Ribolla gialla è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino.
odore: floreale, caratteristico.
sapore: asciutto, vivace, fresco.

Storia 
.
Nel 2012, un gruppo di scienziati provenienti da Italia, Slovenia, Grecia e Svizzera si è riunito per studiare le origini e le caratteristiche della Ribolla e per determinare se la Rebula (Slovenia), la Ribolla Gialla (Italia) e la Robola (Grecia) sono delle varietà. Con l’utilizzo di strumenti molecolari, soprattutto con la genotipizzazione, è stato condotto uno studio con i marcatori SSR (Simple Sequence Repeats), che ha dimostrato che la Rebula e la Ribolla Gialla possiedono genotipi identici in tutti i 35 marcatori SSR e che si tratta della stessa varietà dai nomi leggermente diversi. La ricerca ha confermato che la Robola greca non è uguale alla Ribolla, sebbene sia strettamente correlata a essa..
.
Da fonti slovene, il vitigno è riportato essere originario di Višnjevik.

Abbinamenti consigliati 

 antipasti di pesce crudi
 ostriche e tartufi di mare
 piatti di pesce salsati
 pesci bolliti
 piatti a base di funghi
 zuppe, creme e vellutate

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  1079,88  
Gorizia  (1991/92)  1243,49  
Gorizia  (1992/93)  1567,42  
Gorizia  (1993/94)  1480,12  
Gorizia  (1994/95)  1573,7  
Gorizia  (1995/96)  1470,4  
Gorizia  (1996/97)  1550,51

Note

Collegamenti esterni
Sito internet ufficiale: 

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Ribolla Gialla